CGZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Automatic Weather Observing / Reporting System, Casa Granda (Arizona), Stati Uniti